Zibelle steht für:

 Niwica (), eine Ortschaft in der Gemeinde Trzebiel, Powiat Żarski, Polen.
 Zibarte, eine Wildpflaume aus der Gattung Prunus.